Francesco Maria Correale di Terranova – imprenditore e politico italiano
 Giovanni Maresca Donnorso Correale Revertera – militare, politico, imprenditore, atleta, dirigente sportivo e pioniere del calcio italiano
 Marino Correale – militare italiano
 Matteo Correale – militare italiano